Pender est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 
 John Pender (1816-1896), industriel et homme politique anglais ;
 Margaret Pender (1848-1920), écrivaine irlandaise ;
 Melvin Pender (1937), ancien athlète américain, médaillé d'or en relais 4 × 100 m des jeux Olympiques d'été de 1968.

Toponyme 
 Pender, une ville du Nebraska aus États-Unis ;
 l'Île Pender, une île des îles Kerguelen ;
 l'île Pender, une île côtière de Colombie-Britannique

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais